Tabarre är en ort i Haiti.   Den ligger i departementet Ouest, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Port-au-Prince. Tabarre ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tabarre är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Tabarre sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är Morne Zombi,  meter över havet,  km söder om Tabarre. Runt Tabarre är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Port-au-Prince,  km sydväst om Tabarre. Runt Tabarre är det i huvudsak tätbebyggt.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ouest (Haiti)